Katrien Aerts (freestyleskiester) (1976), Belgisch freestyleskiester
 Katrien Aerts (veldrijdster) (1977), Belgisch veldrijdster